KPA steht für:
 Flugplatz Kopiago (IATA-Code), Flugplatz von Kopiago, Papua-Neuguinea
 Henan Airlines (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft
 Kenya Ports Authority, kenianische Seefahrtsbehörde
 Knotenpotentialanalyse, Verfahren zur Netzwerkanalyse in der Elektrotechnik, siehe Knotenpotentialverfahren
 Kosovo Property Agency, Organisation im Kosovo
 Kolonialpolitisches Amt der NSDAP

kPa steht für:
 Kilopascal, physikalische Druckeinheit

kpa steht für:
 Kutto (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung